Сугорские (Согорские, Согожские, Сокорские, Сунурские) — угасший русский княжеский род, Рюриковичи, ветвь князей Белозерских, происходящих от князей Ростовских. 

Род внесён в Бархатную книгу.

Происхождение и история рода 
Произошёл от Василия Романовича Белозерского (XV колено от Рюрика), получившего в наследство восточный удел Белозерского княжества — Сугорское княжество. После правления его сына Юрия Васильевича, переехавшего княжить в Белозерск, линию сугорских князей продолжил Семён Васильевич Сугорский, имевший пятеро детей. Двое из них стали князьями Кемскими. Род Сугорских просуществовал до конца XVI века и пресёкся на праправнуке Семёна Васильевича — Захарии Ивановиче Сугорском (ум. 1582), служившем воеводой и дипломатом при Иване Грозном и возглавлявшем посольство к императору Максимилиану II в 1576 году.

Дворяне Цыгоровы 
Вызывает большое сомнение, что ветвью князей Сугорских считаются дворяне Цыгоровы (Цыгаревы). Якобы их родоначальником был один из сыновей князя Ивана Владимировича Сугорского — Григорий Иванович по прозвищу Цыгорь, упоминающийся в родословных росписях в числе детей боярских, принявших участие в походе на Югру. В Гербовнике указано, что родоначальником дворян Цыгоревы являлся Михаил Герасимович сын Цыгорев, написанный в 1619 году в числе городовых дворян и вёрстанный поместным окладом.

Герб. Ч. VII. № 43. 
Герб дворян Цыгоревых: в щите, разделённом надвое, в верхней половине в правом золотом поле, виден до половины чёрный орёл с распростёртым крылом, а в левом, серебряном поле — выходящая из облака в латы облачённая рука с мечом. В нижней половине в голубом поле две рыбы, расположенные крестообразно в реке (как у родов Белозерских князей).  Щит увенчан дворянским шлемом и короной, на поверхности которой означен до половины белый конь. Намёт на щите: золотой, подложен голубым.

Известные представители

Примечания

Литература 
 Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. В 2 томах. — 2-е издание. — С.-Петербург: Издание А. С. Суворина, 1895. — Т. 2. — С. 267-268. — 481 с. 
 Петров П.Н. История родов русского дворянства: в 2 т. - М.: Современник, 1991.
 Думин С.В. Гребельский П.Х. Дворянские роды Российской империи. Том 1. Князья. - М.: ИПК "Вести", 1993.
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 2. 1810 г. Князья Сугорские. стр. 49.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Князья Сугорские. стр. 13, 119-121, 169. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.

Ссылки 
 Генеалогическое древо князей Сугорских

Князья белозерские